José Vidal peut faire référence à :
 José Vidal (1896-1974), footballeur uruguayen, champion olympique.
  (1940-2011), joueur dominicain de baseball.
  (1959-), footballeur vénézuélien.
 José María Vidal (1935-1986), footballeur espagnol.